Die Saison 2013/14 war die 19. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die sechste als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Eröffnet wurde die Saison am 10. August 2013. Der letzte Spieltag fand am 15. Juni 2014 statt. Meister wurde der SV Waren 09, der somit zur Saison 2014/15 in die Oberliga Nordost aufstieg und damit den direkten Wiederaufstieg schaffte. Die SG Roggendorf schloss die Saison als schlechteste Mannschaft in der Geschichte der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern ab.

Teilnehmende Mannschaften 
Aus der Vorsaison der Verbandsliga waren elf Mannschaften gesetzt. Aus der Oberliga Nordost war der SV Waren 09 und der FC Anker Wismar abgestiegen. Drei Mannschaften stiegen aus der Landesliga auf. Als Sieger der Staffel Nord war dies der SV Pastow und als Sieger der Staffel Ost der TSV 1814 Friedland. Der Sieger der Staffel West, die TSG Gadebusch, verzichtete auf sein Aufstiegsrecht wie auch der Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte, sodass die fünftplatzierte SG Roggendorf nachrückte.

Statistiken

Tabelle

Einzelnachweise 

201314
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2013 14